Maria Theresia (auch Marie Therese oder Maria Terese) ist der Name folgender Personen:
 Marie Therese von Portugal (1855–1944), Ehefrau von Erzherzog Karl Ludwig von Österreich
 Maria Theresia Bonzel (1830–1905), Ordensgründerin in Olpe

Maria Theresia bezeichnet:
 Maria Theresia (Film), Film mit Paula Wessely (1951)
 Maria Theresia (1980), Fernsehfilm von Kurt Junek (1980)
 Maria Theresia (Oper), Oper von Roland Baumgartner (2012)
 Maria Theresia (Fernsehserie), Fernsehserie von Robert Dornhelm (2017–2022)
 Maria Theresia, ehemals auf dem Traunsee eingesetztes Fahrgastschiff, siehe Geiseltalsee (Schiff)